

Cinema 
Flying High – film muto statunitense del 1926 diretto da Charles Hutchison
Flying High – film statunitense del 1929 diretto da Ben Holmes
Flying High – film statunitense del 1931 diretto da Charles Reisner

Musica 
Flyin' High – album dei Blackfoot del 1976
Flying High – singolo dei Freeez del 1981
Flying High – album di The Irresistible Force del 1992
Flying High – album di Ali Campbell del 2009
Flying High – singolo di Chipmunk del 2010
Flying High – singolo di Captain Hollywood Project del 1994

Altro 
Angeli volanti (Flying High) – serie televisiva statunitense trasmessa nel 1978